Mustasaari; de Finse naam van de gemeente Korsholm in Finland;
Mustasaari (eiland); Fins eiland in de Torne.